B10 ou B-10 peut faire référence à :

Architecture 
 Bâtiment B10, un bâtiment lyonnais.

Domaine militaire 
 Canon sans recul B-10, un canon sans recul soviétique ;
 HMS B10, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Martin B-10, un bombardier américain des années 1930.

Format de papier 
 Format B10, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B10 ou JB10, un format traditionnel de papier  japonais ().

Production industrielle 
 B10 life, le temps que met 10 % d'une population cliente d'un produit industriel à tomber en panne.

Transports 
Automobile
 Alpina B10, plusieurs modèles du constructeur allemand Alpina, dont l’Alpina B10 Bi-Turbo ;
 Citroën B10, un modèle du constructeur français Citroën ;
 Datsun Sunny B10, première génération de la Datsun Sunny.

Carburant
Carburant B10, un carburant pour moteur diesel composé à 10 % d'huile d'origine végétale (biodiesel). Le sigle est désormais présent sur toutes les pompes à essence d'Europe qui proposent ce type de carburant.

Routes et autoroutes
  Autoroute espagnole B-10, reliant Santa Coloma de Gramenet à L'Hospitalet de Llobregat ;
  Autoroute française B10, nom autrefois donné à l'autoroute française A11 ;
  Bundesstraße 10, route fédérale allemande reliant Eppelborn à Augsbourg ;
  Route B10, une route de Nicosie à Chypre.

Voir aussi 
 BX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres